Antiochiai Fülöp (1203–1225) iure uxoris örmény király, I. Izabella örmény királynő első férje, IV. Bohemund antiochiai fejedekem harmadszülött fia
Antiochiai Fülöp (1285 körül–1300) címzetes antiochiai fejedelem, Tripolisz címzetes grófja, I. Lúcia tripoliszi grófnő és Narjot de Toucy fia